Je ne regrette rien peut faire référence à :
 Non, je ne regrette rien (1956), chanson d'Édith Piaf.
 Je ne regrette rien (1972), ouvrage du capitaine Pierre Sergent.